Миранда Ото (; рођена 16. децембра 1967. у Бризбејну у Аустралији) је аустралијска глумица, ћерка глумца Берија Отоа, а најпознатија је по улогама Јовајне у филмској трилогији Господара прстенова, Зелде Спелман у серији ,,Језиве Сабринине авантуре" и Мери Ен Феријер у филму Стивена Спилберга, Рат светова.

Приватни живот 
Године 2003. се удала за глумца Питера О`Брајена и са њим има једно дијете.

Филмографија 

|-
| 1986. || || -{Emma's War}- || Ема Гренџ || 
|-
| 1987. || || -{Initiation}- || Стиви || 
|-
| 1988. || || -{The 13th Floor}- || Ребека || 
|-
| 1991. || || -{The Girl Who Came Late}- || -{Nell Tiscowitz}- || 
|-
| 1992. || || -{Heroes II: The Return}- || Рома Пејџ || 
|-
| 1992. || || -{The Last Days of Chez Nous}- || Ени || 
|-
| 1993. || || -{The Nostradamus Kid}- || Џени О'Брајан || 
|-
| 1995. || || -{Sex Is a Four Letter Word}- || Вив || 
|-
| 1996. || || -{Love Serenade}- || Димитри Херли || 
|-
| 1997. || || -{The Well}- || Катрин || 
|-
| 1997. || || -{True Love and Chaos}- || Мими || 
|-
| 1997. || || -{Doing Time for Patsy Cline}- || Патси || 
|-
| 1998. || || -{Dead Letter Office}- || Алис Волш || 
|-
| 1998. || || -{In the Winter Dark}- || Рони || 
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || Марти Бел || 
|-
| 1999. || || -{The Jack Bull}- || Кора Рединг || 
|-
| 2000. || || -{Kin}- || Ана || 
|-
| 2000. || Духови прошлости || -{What Lies Beneath}- || Mary Feur || 
|-
| 2001. || ||-{ La Volpe a tre zampe}- || Рут || 
|-
| 2001. || || -{Human Nature}- || Габријела || 
|-
| 2001. || || -{The Way We Live Now}- || госпођа Хертл || 
|-
| 2002. || || -{Doctor Sleep}- || Клара Стротер || 
|-
| 2002. || || -{Julie Walking Home}- || Џули || 
|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле || -{The Lord of the Rings: The Two Towers}- || Јовајна || 
|-
| 2003. || || -{Danny Deckchair}- || Гленда Лејк || 
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || -{ The Lord of the Rings: The Return of the King}- || Јовајна || 
|-
| 2004. || || -{In My Father's Den}- || Пени || 
|-
| 2004. || || -{Through My Eyes: The Lindy Chamberlain Story}- || Линди Чејмберлен || 
|-
| 2004. || || -{Flight of the Phoenix}- || Кели || 
|-
| 2005. || Рат светова || -{War of the Worlds}- || Мери Ен Феријер || 
|-
| 2007. || || -{The Starter Wife}- || Крикет Стјуарт || 
|-
| 2007. || || -{Cashmere Mafia}- || Џулијет Дрејпер || 
|-
| 2008. || || -{How to Change in 9 Weeks}- || || 
|-
| 2017. || Анабела 2: Стварање зла || -{Annabelle: Creation}- || Естер Мулинс || 
|-
| 2024. || Господар прстенова: Рат Рохирима || -{The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim}- || Јовајна (глас) || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Аустралијске глумице
Глумци у трилогији Господара прстенова
Биографије живих особа